Форж () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 100 км на схід від Нанта, 37 км на південний схід від Анже.

Історія 

30 грудня 2016 року Форж, Бриньє, Конкурсон-сюр-Лейон, Дуе-ла-Фонтен, Меньє, Монфор, Сен-Жорж-сюр-Лейон i Ле-Верше-сюр-Лейон було об'єднано в новий муніципалітет Дуе-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 297,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Форж
 Форж на сайті французького Національного інституту географії
 Форж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Форж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара